Вокали́з:

 Вокализ — музыкальный термин.
 «Вокализ» — музыкальное произведение без слов, написанное Сергеем Рахманиновым.
 Вокализ (альбом) — альбом группы «Manhattan Transfer».